Stockcar, auch Stock-Car oder Stock Car, steht für:

 Stockcar (Amerika), seit den 1930er Jahren ein Automobilrennsport in Amerika und Neuseeland
 Stockcar (Europa), seit etwa 1969 ein Kollisionssport in Europa
 NASCAR Whelen Euro Series, der europäische Ableger der amerikanischen Stockcar-Serie NASCAR.